Bakschtauski Selsawet bezeichnet mehrere Ortschaften in der Republik Belarus:

in der Hrodsenskaja Woblasz:

 Bakschtauski Selsawet, in dem Rajon Iuje
 Bakschtauski Selsawet, ehemalige Gemeinde, eingegliedert in den Wasilischkauski Selsawet, in dem Rajon Schtschutschyn